Klingenburg steht für
 Klingenburg (Jettingen-Scheppach), Landkreis Günzburg (Bayern)
 Klingenburg (Schiltach), Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg. 
 Klingenburg, 1906–18 deutscher Name von Pławce, Środa Wielkopolska, Polen.
 Klingenburg (Duderstadt), ein vermuteter Burgenstandort bei Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen  

Klingenburg ist der Familienname von
 Paul Klingenburg (1907–1964), deutscher Wasserballspieler
 René Klingenburg (* 1993), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Clingenburg
 Klingenberg
 Klingborg